Тонне́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 90 км на південний схід від Бордо, 33 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4060 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8823,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Тоннен 
 Тоннен на сайті французького Національного інституту географії
 Тоннен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тоннен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тоннен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тоннен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна